Arachnitis steht für:

 die Pflanzengattung Arachnitis mit der einzigen Art Arachnitis uniflora
 eine Entzündung der Spinnengewebshaut (Arachnoidea), Synonym: Arachnoiditis